Yune ist der Familienname folgender Personen:

 Yune Jong-seung (1946–2020), südkoreanisch-US-amerikanischer Komiker
 Karl Yune (* 1975), amerikanischer Schauspieler
 Rick Yune (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Yunhe